Лоре́нцо Музе́тти (; ) — итальянский теннисист; победитель двух турниров ATP в одиночном разряде; победитель одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2019); финалист United Cup 2023 в составе сборной Италии; бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге.

Общая информация 
Лоренцо начал заниматься теннисом с четырёхлетнего возраста. Постоянно тренировался у Симоне Тартарини, проходил обучение в лингвистической средней школе, а также обучался в Техническом центре Tirrenia в муниципалитете Пизы. Хорошо играет слева наотмашь.

Спортивная карьера 

В 2016 году в возрасте 14 лет он выиграл свой первый трофей, выиграв 5-й класс турнира National Sport Park Open U18, играя на кортах с твердым покрытием Тираны.

В феврале 2017 года он выиграл свой первый титул на грунтовом корте в 4 классе девятого Международного чемпионата Кении среди юниоров.

25 июля, в возрасте 15 лет, Лоренцо сыграл свой первый матч в карьере на профессиональном уровне, участвуя в турнире Futures Italy F23 в Понтедера, пройдя отборочную сетку.

В 2019 году он стал победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису среди юношей.

На турнире ATP 500 в Дубае, в 2020 году Лоренцо впервые в карьере попадает в отборочную сетку благодаря wild card. В первом раунде он обыгрывает Алексея Попырина в двух сетах, а в решающем раунде наносит поражение Евгению Донскому. В 17 лет и 11 месяцев он становится первым теннисистом 2002 года рождения, сыгравшим матч на крупном турнире ATP. В первом раунде основной сетки он сыграл с Андреем Рублёвым, которому уступил в двух сетах.

В первом розыгрыше турнира в Пуле в 2020 году итальянец стал первым теннисистом в мире, родившимся в 2002 году, который вышел в полуфинал туринира ATP-тура, при этом не проиграв ни одного сета. Он победил Пабло Куэваса, Андреа Пеллегрино и Янника Ханфманна. Травма руки, полученная в полуфинале, вынудила его отказаться от продолжения борьбы за титул.

В 2021 году Лоренцо дошёл до полуфиналов турниров в Акапулько и Лионе. Постоянно попадает в основную сетку на турнирах серии Masters. На Открытом чемпионате Франции по теннису, неожиданно дошёл до четвёртого круга, по ходу турнира обыгрыв таких теннисистов как Давида Гоффена, Ёсихито Нисиоку и соотечественника Марко Чеккинато. В четвёртом круге в драматическом матче с Новаком Джоковичем, выиграв два первых сета на тай-брейке, в пятом отказался от продолжения игры.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (2)

Победы (2) 

* количество побед в одиночном разряде.

Финалы командных турниров (1)

Поражения (1)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Италии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в одиночном разряде среди юношей